Le terme Méhari peut se référer à :
 le méhari, dromadaire de monte, utilisé pour les méharées. Le pluriel de ce nom arabe est méhara ;
 la voiture Citroën Méhari ;
 la méthode harmonisée d'analyse des risques informatiques d'une entreprise ou d'une organisation. La typographie recommandée dans cette acception est MEHARI.